Bear Grylls (1974-), est un alpiniste, aventurier et écrivain britannique.
 Michael Grylls (1934-2001), est un homme politique du parti conservateur britannique.
 David Grylls (1957-), est un coureur cycliste américain.
  (1836-1915), physicien britannique.
Patronyme anglais